Масазыр () — село в Масазырском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от персидских слова массе (песок) и частицы -зар, обозначающего местность, то есть — песчаное место. 

Местное население связывает название поселка с личным именем Мастанзор.

История 
Село Масазыр в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Масазырскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Бинагады Бакинского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Масазыр входило в Хырдаланский поселковый совет Кировского района города Баку Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года село передано в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года село входило в Хырдаланский поселковый совет Апшеронского района.

25 мая 1991 года из Хырдаланского поселкового совета выделен новый, Масазырский сельский совет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Масазырского административно-территориального округа был учрежден Масазырский муниципалитет Апшеронского района.

География 
Масазыр расположен на берегу одноименного озера.

Село находится в 16 км от Баку, слилось с территорией города-райцентра Хырдалан. Ближайшая железнодорожная станция — Хырдалан.

Село находится на высоте 70 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 663 человека, все — таты, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается животноводством, занято также в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,8 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались восьмилетняя школа, библиотека, детский сад, медицинский пункт.

В селе расположены мебельная фабрика, завод по производству соли, 2 почтовых отделения, 3 средних школы, библиотека, центр тяжелой атлетики, врачебный пункт.

Из архитектурных памятников в селе расположены Ханский сад (XV-XVII века) и мавзолей (XIII век).

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)